Dobratsch kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Villacher Alpe, berg, Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 
 Dobratsch (berg i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 

Robotskapade Österrikeförgreningar